Biennale d'art contemporain de Lyon, les années impaires ;
 Biennale de la danse de Lyon, les années paires.